Бострихиформные () — инфраотряд разноядных жуков.

Инфраотряд насчитывает 2 надсемейства и 8 семейств:
 Bostrichoidea
 Жуки-точильщики (Anobiidae)
 Капюшонники, или лжекороеды (Bostrichidae)
 Кожееды (Dermestidae)
 Эндекатомиды (Endecatomidae)
 Приутайки, или нозодендриды (Nosodendridae)
 Притворяшки (Ptinidae)
 Derodontoidea
 Деродонтиды (Derodontidae)
 Incertae sedis
 Якобсонииды (Jacobsoniidae)

Разноядные жуки